Akkajärvi kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Akkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 743030-173276), sjö i Gällivare kommun,  (32,2 ha)
Akkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 748418-171659), sjö i Gällivare kommun,  (2,97 km²)
Akkajärvi (Gällivare socken, Lappland, 749366-174883), sjö i Gällivare kommun,  (22,3 ha)
Akkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,73 ha)
Hota-Akkajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (22 ha)

Se även
Akkajaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn